Sant Fost o Fost d'Alguaire, sant llegendari, que segons la tradició va néixer i morir a Alguaire (Segrià), on és venerat com a patró dels pagesos
 Sant Fost o església de Sant Fost de Campsentelles, temple parroquial catòlic al municipi de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) 
 Sant Fost o església vella de Sant Fost de Campsentelles, església a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) 
 Sant Fost de Campsentelles, municipi situat a l'extrem sud de la comarca del Vallès Oriental (província de Barcelona)
 Estació de Mollet - Sant Fost, estació de ferrocarril propietat d'adif al sud-est de la població de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)